Текакавако има више значења:

 Текакавако (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Текакавако (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику